Csehország
 Čelechovice, település a Přerovi járásban
 Čelechovice na Hané, település a Prostějovi járásban
 Čelechovice, Stochov településrésze a Kladnói járásban